Дмитриевский район — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:

Россия 
 Дмитриевский район — в Курской области.
 Дмитриевский район — упразднённый в 1957 году район. Территория передана в Ипатовский, Труновский и Молотовский районы, Ставропольский край.

Украина 
 Дмитриевский район — упразднённый район Таганрогского и Луганского округа.

Примечания